Frankie und Johnny ist der Titel von zwei Filmen
 aus dem Jahre 1966 mit Elvis Presley, basierend auf dem amerikanischen Volkslied Frankie and Johnny, siehe Frankie und Johnny (1966)
 aus dem Jahre 1991 mit Michelle Pfeiffer und Al Pacino, basierend auf Terrence McNallys Theaterstück Frankie and Johnny in the Clair de Lune, siehe Frankie & Johnny.